

Села 
 Петрове — Кіровоградська область, Кропивницький район, Великосеверинівська сільська громада
 Петрове — Кіровоградська область, Кропивницький район, Знам'янська міська громада (в минулому — Знам'янський район)